Limarí (prowincja) – prowincja Chile
 Limarí (rzeka) – rzeka w Chile